Sigmatomyces är ett släkte av svampar. Sigmatomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sigmatomyces